Estats Units:
 Guilford (Maine)
 Guilford (Missouri)
 Guilford (Pennsilvània)
 Guilford (Vermont)
 Savage-Guilford, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Maryland.
 Anglaterra Guildford (Surrey), població del comtat de Surrey.
 Austràlia:
 Guildford (Sidney)
 Guildford (Queensland)
 Guildford (Tasmània)
 Guildford (Victòria)
 Guildford (Austràlia Occidental)
 Canadà:
 Guildford Town Centre
 Guilford (Nova Scotia)